La saison 1947-1948 du Championnat de Roumanie de football est la  de la première division roumaine. Le championnat rassemble les 16 meilleures équipes du pays au sein d'une poule unique, où chaque club rencontre tous ses adversaires deux fois, à domicile et à l'extérieur.

C'est le club d'UT Arad, champion en titre, qui termine en tête du championnat et qui remporte le  de champion de Roumanie de son histoire. Il a dans son effectif le meilleur buteur du championnat, Ladislau Bonyhádi, qui a littéralement explosé les compteurs cette saison avec 49 buts en 30 matchs. Il faut souligner que l'attaque du champion a été impressionnante également, puisqu'elle a inscrit 126 buts au cours de la saison.

Les 16 clubs participants

Compétition

Classement 
Le classement est établi en utilisant le barème suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite, forfait ou abandon : 0 point

Matchs 

|}

Poule de promotion-relégation 
Les clubs de D1 classés de la  à la  disputent une poule de promotion-relégation avec les 4 premiers de D2. Chaque équipe rencontre tous ses adversaires une seule fois. Les 4 équipes en tête de la poule se maintiennent ou accèdent à la première division.

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Roumanie de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF
  Fiche sur RomanianSoccer

Championnat de Roumanie de football
Roumanie
Roumanie
1947 en Roumanie
1948 en Roumanie